Дюссельдорфский марафон (нем. Düsseldorf-Marathon) — ежегодный международный марафон, который проводится в Дюссельдорфе (Германия). По критерию IAAF имеет бронзовый статус. Является членом AIMS. Традиционно проходит в конце апреля или в начале мая.

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт

Марафоны Германии
Международные спортивные соревнования в Дюссельдорфе
Мероприятия, регулярно проводимые с 2003 года